Machatschek ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Machatschek (1928–2014), österreichischer Architekt, Bauforscher, Hochschullehrer und Denkmalpfleger
 Franz Joseph Machatschek, Wiener Liedermacher und Musikkabarettist siehe: Der Machatschek
 Fritz Machatschek (1876–1957), österreichischer Geomorphologe und physischer Geograph
 Michael Machatschek (* 1963), österreichischer Landschaftsökologe und Vegetationskundler

Sonstiges:
 Mount Machatschek, Berg auf der Adelaide-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Machacek
 Machaczek